Дубасово — название населённых пунктов в России:

 Дубасово — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Дубасово — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Дубасово — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Дубасово — село в Вадинском районе Пензенской области.
 Дубасово — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Дубасово — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Дубасово — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Дубасово — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Дубасово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Дубасово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Дубасово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.